Łęka Wielka – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim, w gminie Poniec
 Łęka Wielka – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim, w gminie Poniec